Le Réveil du Kréa-Kaos est le quatrième tome de la série Les Légendaires créée par Patrick Sobral. Il est sorti en 2005.

Résumé 
Élysio expliqua aux Légendaires qu'il avait bu la fiole qui lui permettrait de lui rendre la mémoire créé par les Zar-ikos. Il redevint alors Darkhell, mais Élysio, ne pouvant accepter tout le mal qu'il avait fait dans le passé, réussit à expulser Darkhell hors de lui. 
Élysio était dès lors libre, mais Darkhell aussi.

Les légendaires et Élysio découvrirent bientôt que Darkhell - en s'aidant des Piranhis, ennemis des elfes - a réussi à s'emparer du Kréa-Kaos, une créature créée par les dieux qui possède une puissance inimaginable. Darkhell veut utiliser le Kréa-Kaos pour détruire le monde elfique et en créer un autre qui lui appartiendra. Alors les Légendaires, les Fabuleux et toute l'armée elfique déclarent la guerre contre Darkhell et les Piranhis.
 
Élysio concocta une potion qui permet d'avoir des ailes et ainsi de pouvoir voler, idée de Shimy, pour mieux combattre les effroyables Pirahnis qui chevauchent des poissons volants. La bataille aérienne commence et Darkhell active le Kréa-Kaos pour détruire le monde elfique. Mais le général Rasga, leader des Pirahni, réalise qu'ils seront détruits en même temps que le monde elfique et se rebelle contre Darkhell, qui décide de le supprimer après lui avoir révélé que les Pirahnis étaient autrefois alliés aux elfes et s'étaient eux-mêmes exilés sur leur île, pour protéger le Kréa-Kaos, mais ont fini par oublier les raisons de leur exil et par penser que les elfes en étaient responsables. Rasga est sauvé par Shimy et Shamira et annonce à son peuple qu'ils ont été manipulés. ces derniers décident donc de cesser le combat. Élysio finit par se sacrifier pour détruire Darkhell et le Kréa-Kaos.

Les Pirahnis et les elfes font de nouveau la paix et une statue est construite en la mémoire d'Élysio, ange de la paix.

Album de bande dessinée sorti en 2005
Album des Légendaires